Czwarty oraz piąty konkurs indywidualny w Pucharze Świata kobiet w skokach narciarskich 2018/2019 odbyły się w Prémanon w dniach 15–16 grudnia. Były to zarazem pierwsze w historii zawody Pucharu Świata kobiet rozgrywane we Francji.

Kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego wygrała Niemka Katharina Althaus. Na drugim miejscu ze stratą ponad ośmiu punktów uplasowała się reprezentantka Słowenii Ema Klinec, która skoczywszy na 91,5 metra, ustanowiła pierwszy oficjalny rekord obiektu. Trzecie miejsce w zawodach wywalczyła Norweżka Maren Lundby. Najlepszą wśród reprezentantek gospodarzy była sklasyfikowana w pierwszej dziesiątce Lucile Morat (9. miejsce). Do startu przystąpiły trzy reprezentantki Polski, z których tylko jedna Kinga Rajda (34. miejsce) zdołała wywalczyć awans do konkursu głównego. Dwie zawodniczki zostały niesklasyfikowane, a były to Czeszka Štěpánka Ptáčková zdyskwalifikowana za nieprzepisowy kombinezon, oraz Szwedka Frida Westman, która nie pojawiła się na starcie. Kwalifikacje odbyły się z belki dziesiątej, jedenastej oraz dwunastej.

Pierwszy konkurs indywidualny zwyciężyła Katharina Althaus, dla której było to drugie zwycięstwo w sezonie. W drugiej serii skoczyła na odległość 94,5 metra poprawiając przy tym dotychczasowy rekord skoczni ustanowiony w kwalifikacjach przez Słowenkę Emę Klinec. Drugie miejsce ze startą niespełna dziesięciu punktów zajęła Japonka Sara Takanashi. Miejsce na podium zostało uzupełnione przez wspomnianą wcześniej reprezentantkę Słowenii Klinec. Lucile Morat, która sklasyfikowana została na miejscu czternastym była najlepsza wśród Francuzek. Jedyna reprezentantka Polski w konkursie Kinga Rajda zajęła miejsce identyczne co w kwalifikacjach czyli trzydzieste czwarte. Niestety nie dało jej to awansu do serii punktowanej. Za nieprzepisową długość nart dwie zawodniczki zostały zdyskwalifikowane, a były to Austriaczka Daniela Iraschko-Stolz, oraz Rosjanka Aleksandra Barancewa. Skakano z jedenastej i dwunastej belki startowej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu ponownie wygrała reprezentantka Niemiec Katharina Althaus z przewagą ponad dziesięciu punktów nad drugim miejscem, które zajęła Rosjanka Lidija Jakowlewa. Na trzecim miejscu sklasyfikowana została reprezentująca Japonię Sara Takanashi. Po raz kolejny najlepszą francuską skoczkinią była Lucile Morat, która uplasowała się tym razem na pozycji szesnastej. Do konkursu głównego nie zdołały awansować reprezentantki Polski, a najbliżej tego osiągnięcia była uplasowana na czterdziestej szóstej lokacie Kinga Rajda. Na starcie w kwalifikacjach nie pojawiły się ponownie Szwedka Frida Westman, a także Kazaszka Walentina Sdierżykowa. Zawody odbyły się w całości z jedenastej belki startowej.

Drugi konkurs indywidualny wygrała po raz kolejny Katharina Althaus. Na pozycji niżej sklasyfikowana została Norweżka Maren Lundby, która do zwyciężczyni straciła ponad czternaście punktów. Podium zawodów uzupełniła reprezentantka Japonii Sara Takanashi. Czwarte miejsce zajęła Słowenka Ema Klinec straciwszy do podium zaledwie jedną dziesiątą punktu. Morat ponownie jako jedyna z reprezentantek gospodarzy okazała się najlepsza i jako jedyna z nich zdobyła punkty w tym konkursie (24. miejsce). Seria pierwsza oraz większość drugiej w całości rozegrane zostały z jedenastej belki, a siedem ostatnich skoków zostały oddane z dziesiątej platformy startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Prémanon był Geoffrey Laffarge oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Sašo Komovec, a jego asystentem – Reed Zuehlke. Kontrolą sprzętu zajmowały się Agnieszka Baczkowska, oraz Nadja Bożko.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 14 grudnia 2018

Pierwszy konkurs indywidualny – 15 grudnia 2018

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 16 grudnia 2018

Drugi konkurs indywidualny – 16 grudnia 2018

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2018/2019
2018 we Francji
Puchar Świata w skokach narciarskich według miast rozgrywania zawodów
Skoki narciarskie we Francji